In 2000 werd het 86ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 22 januari tot 16 juli. Fortaleza werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Derde toernooi

Eerste fase

Finale
Fortaleza had genoeg aan een gelijkspel om kampioen te worden.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 2000